Бреден (; ) — фамилия.

Известные носители:

 Бреден, Жан-Дени (1929—2021) — французский юрист и историк, член Французской академии.
 Бреден, Христиана фон (1839—1901) — австрийская писательница, поэтесса и театральная актриса, более известная под псевдонимом «Ада Кристен».

См. также 
 Бредин